Bisericile congregaționale (de asemenea, bisericile congregaționaliste sau congregaționalismul) sunt biserici protestante din tradiția calvină care practică guvernarea bisericii congregaționaliste , în care fiecare congregație își conduce în mod independent și autonom propriile afaceri

Congregaționalismul, așa cum este definit de Centrul de Cercetare Pew, este estimat că reprezintă 0,5% din populația protestantă din întreaga lume; [1] deși obiceiurile lor organizaționale și alte idei au influențat părți semnificative ale protestantismului, precum și alte congregații creștine. Raportul îl definește foarte restrâns, cuprinzând în principal confesiunile din Statele Unite și Regatul Unit, care își pot urmări istoria până la protestanți , puritani , separatiști , independenți , neconformi. grupuri religioase engleze care au ieșit din războiul civil englez și alți dizidenți englezi . nu mulțumit de gradul în careBiserica Angliei a fost reformată.

Tradiția congregaționalistă are o prezență în Statele Unite, Regatul Unit, Irlanda, Canada, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă și diferite națiuni insulare din regiunea Pacificului. A fost introdus fie de imigranți protestanți dizidenti, fie de organizații misionare precum Societatea Misionară din Londra . Un număr de biserici evanghelice congregaționale sunt membre ale World Evangelical Congregational Fellowship .
În Regatul Unit, multe biserici congregaționale pretind că descendența lor din confesiunile protestante formate pe baza unei teorii a uniunii publicată de teologul și separatistul englez Robert Browne în 1582. [2] Alte relatări urmăresc aceste origini până la Biserica subterană din Londra din anii 1560. . Ideile de protestanți neconformi în timpul Reformei puritane a Bisericii Angliei au pus bazele acestor biserici. În Anglia , primii congregaționaliști au fost numiți separatiști sau independenți pentru a-i deosebi de cei la fel de calvini . Presbiteriani , ale căror biserici îmbrățișează o politică bazată pe guvernarea bătrânilor . Congregaționaliștii au fost, de asemenea, diferite de bisericile reformate care folosesc guvernarea bisericii episcopale , care este de obicei condusă de un episcop .

Congregaționalismul din Statele Unite își are originile până la puritanii din New England , care au scris Platforma Cambridge din 1648 pentru a descrie autonomia bisericii și asocierea ei cu ceilalți. În Statele Unite, modelul bisericilor congregaționale a fost purtat de coloniștii migratori din New England în New York , apoi în Old Northwest și mai departe.

Congregaționalism
Termeni creștini